Серсьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Серсьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона